Construcció, coberta (arquitectura), element constructiu que protegeix els edificis a la part superior.
 Enquadernació, Coberta cada una de les tapes que protegeixen un llibre, revista o altres documents.
 Coberta d'un disc, estoig, embolcall protector d'un disc.
 Roba del llit, flassada.
 Nàutica, Coberta de vaixell cada un dels pisos d'un vaixell.
 Topologia Coberta o recobriment, es refereix a una col·lecció de conjunts que en recobreix un altre de donat.
 Coberta, banda exterior d'un pneumàtic.
 Coberta de lona, tros de lona o tela forta que hom posa per a fer ombra, protegir de la intempèrie, cloure un espai, etc